Бобырев — русская фамилия. Известные носители:
 Бобырев, Валентин Васильевич (род. 1947) — депутат Государственной думы РФ 4-го (2003—2007) и 5-го созывов (2007—2011).
 Бобырев, Николай Васильевич (род. 1935) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Николаевского городского комитета КПСС.
 Бобырев, Яков Иванович (1883—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Бобырева, Мария Максимовна (1918—2001) — советская разведчица, педагог, доктор наук, кавалер 28 орденов и медалей СССР.

См. также 
 Бобырь